Аллсвенскан 1968 () — 44-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 15 апреля и закончился 27 октября 1968 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1968 
Швеция
Спорт в Швеции в 1968 году